Чёрный ворон:

 Чёрный ворон, или ворон обыкновенный, — птица.

 «Чёрный ворон» — русская народная песня на стихи Николая Верёвкина.
 «Чёрный ворон» — российский телесериал (2000—2004).
 «Чёрный ворон» — разговорное название автомобиля ГАЗ-М-1.

См. также 
 Чёрная ворона